Stegebach ist ein Gewässername:

 Stegebach (Hopener Mühlenbach), linker Zufluss des Hopener Mühlenbachs bei Dinklage, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Stegebach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn über deren Nebenlauf Hüttenbach bei Carlshütte, Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Stegebach oder Stege, linker Oberlauf des Stichkanals zum Mühlenfließ (zur Ostsee) bei Bartenshagen-Parkentin, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern; siehe Stege und Waidbach

Siehe auch:
 Stegbach
 Stegenbach